Баталия:
 Баталия — устаревший синоним слова битва, генеральное сражение.
 Баталия — построение позднесредневековой пехоты большим квадратом, образующим «лес пик».

См. также 
 Батальон — построение позднесредневековой пехоты маленьким квадратом, образующим «лес пик».